Панамериканский чемпионат по дзюдо 2016 года прошёл в городе Гавана (Куба) 28-30 апреля.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Легенда

Ссылки 
 
 

Панамериканские чемпионаты по дзюдо
2016 год в дзюдо
Апрель 2016 года
2016 год на Кубе
Международные спортивные соревнования в Гаване
Международные соревнования по дзюдо на Кубе
Панамериканские чемпионаты в 2016 году
Панамериканские чемпионаты на Кубе